Ю́рьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Юрьева, Екатерина Валерьевна (род. 1983) — российская биатлонистка.
 Юрьева, Елена Станиславовна (род. 1984) — белорусская волейболистка.
 Юрьева, Изабелла Даниловна (1899/1902 — 2000) — советская эстрадная певица (контральто).
 Юрьева, Илана Исламжановна (род. 1988) — российская актриса, участница телевизионного юмористического шоу «Уральские пельмени».
 Юрьева, Ирина Семёновна (в замужестве: Кони; 1811—1891) — русская актриса и писательница.
 Юрьева, Людмила Николаевна (род. 1953) — украинский психиатр, академик АН Высшей школы Украины и Украинской АН.
 Юрьева, Маргарита Валентиновна (1925—2018) — советская и российская актриса. Юрьева, Татьяна Семёновна (1943—2021) — советский и российский искусствовед, куратор, основательница Музея современных искусств им. С. П. Дягилева.

 Составные фамилии 
 Мусина-Юрьева, Марфа Павловна (1801—1803) — внебрачная дочь императора Павла I.